L'église Saint-Vincent-et-Saint-Cloud est une église catholique située à Badefols-d'Ans, en France.

Localisation 
L'église est située dans le département français de Dordogne, sur la commune de Badefols-d'Ans.

Historique 
La nef unique est du  se terminant par un chevet plat. Des bas-côtés ont été ajoutés au . Des chapelles ont remplacé au  les deux bras du transept. Le clocher situé à la croisée du transept est remonté au .

Protection 
L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques le .

Galerie d'images

Références

Annexes

Bibliographie 
 Abbé Comte, Badefols-d'Ans, dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1901, tome XXVIII,  (lire en ligne)
 Jean Secret, Périgord roman, éditions Zodiaque (collection la nuit des temps ), La Pierre-qui-Vire, 1979,

Liens internes 
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Sarlat-la-Canéda

Lien externe 
 Visites en Aquitaine : Église Saint-Vincent

Badefols-d'Ans
Badefols-d'Ans
Badefols-d'Ans
Monument historique inscrit en 1948